Старочелнинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Старочелнинское сельское поселение — в Алькеевском районе Республики Татарстан.
 Старочелнинское сельское поселение — в Нурлатском районе Республики Татарстан.